dinastia aquemênida — primeira dinastia persa do Irã
 Império Aquemênida — Estado governado pela dinastia